Брессан — фамилия. 

Известные носители:

 Брессан, Александр Иванович — камердинер великого князя Петра Фёдоровича, статский советник.
 Брессан, Вальтер (род. 1981) — итальянский футболист.
 Брессан, Жан-Батист-Проспер — французский актёр XIX века.
 Брессан, Мауро — итальянский футболист.
 Брессан, Ренан — белорусский футболист бразильского происхождения.
 Брессанелли, Матеус (Бресан) — бразильский футболист.

См. также 

 «Юньон Спортив Брессан» — французский регбийный клуб.
 Брессанд, Фридрих Христиан (около 1670—1699) — немецкий поэт эпохи барокко и оперный либреттист.

Примечания